Leadbeater ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Leadbeater (1773–1851), britischer Naturforscher und Vogelkundler
 Bonnie J. Ross Leadbeater (* 1950), US-amerikanische Psychologin 

 David Leadbeater (* 1947), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Kim Leadbeater (* 1976), britische Politikerin (Labour Party)
 Mark Leadbeater (* 1964), englischer Badmintonspieler
 Sally Leadbeater (* 1962), englische Badmintonspielerin, siehe Sally Podger

Siehe auch:
 Leadbetter

en:Leadbeater